La temporada 1971-1972 de la lliga de futbol espanyola va acabar amb el Reial Madrid com a campió de lliga amb 47 punts. El màxim golejador, amb 20 gols, en va ser Enrique Porta Guiu, del Granada CF.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Copa d'Europa: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: Atlético de Madrid
 Copa de la UEFA: Valencia CF, UD Las Palmas, FC Barcelona
 Descensos: Sevilla FC, Córdoba CF i CE Sabadell
 Ascensos: Real Oviedo, Real Zaragoza i CE Castelló

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1971
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola